Mojo kan syfta på:

 Mojo (musiktidning) – em brittisk musiktidning
 Box Office Mojo – en webbplats som täcker de kommersiella aspekterna av långfilmer
 Mojo – ett lokalt namn i sydasien på palapaträd

Geografi

Etiopien 

 Mojo (ort i Etiopien), Oromia,

Indonesien 

 Desa Moyo, administrativ by, Nusa Tenggara Barat, 
 Desa Mojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,98, long 110,13), 
 Desa Mojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,50, long 110,93), 
 Desa Mojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,81, long 109,53), 
 Desa Mojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,43, long 111,59), 
 Kecamatan Mojo, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Mojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,89, long 111,96), 
 Desa Mojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,12, long 111,83), 
 Desa Mojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,10, long 113,18), 
 Kelurahan Mojo, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar